Le terme Route 133 peut désigner plusieurs routes :

Canada 
 Route 133 au Nouveau-Brunswick
 Route 133 au Québec

France 
 Route nationale 133 en France
 Route départementale 133 dans l'Essonne

Finlande 
 Route régionale 133 dans l’Uusimaa